System sygnalizacji włamania i napadu, SSWiN – jeden z podstawowych systemów bezpieczeństwa, który potrafi wykryć zmiany napięcia elektrycznego i natężenia promieniowania podczerwonego oraz fale sejsmiczne i fale akustyczne. Zastosowane w systemie czujniki przekształcają zmiany wielkości fizycznych na sygnały elektryczne, które są następnie przetwarzane i transmitowane.

Bibliografia 
 
Mikulik J.: Budynek inteligentny, TOM II – Podstawowe Systemy bezpieczeństwa w budynkach inteligentnych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010. 

Automatyka budynkowa